Пряме — мікрорайон м. Вознесенськ
 Пряме — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район

Посилання 
 Вознесенськ